L'edizione 2006-07 della Welsh Premier League vide la vittoria finale dei The New Saints.

Capocannoniere del torneo fu Rhys Griffiths (Llanelli), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 The New Saints Campione del Galles 2006-07.
 Cwmbran Town retrocesso.

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato gallese di calcio